При́до () — английская фамилия. Известные носители:
 Придо, Брэндон (род. 1976) — американский футболист.
 Придо, Хамфри (1648—1724) — английский священник и востоковед.

Примечания